Live in Flint jest podwójnym albumem koncertowym zespołu Clutch. Został nagrany w ciągu dwóch wieczorów w The Machine Shop, w Flint Michigan.

Lista utworów 
CD 1 (utwory napisali: Dan Maines, J.P. Gaster, Neil Fallon, Tim Sult)

CD 2 (utwory napisali: Dan Maines, J.P. Gaster, Neil Fallon, Tim Sult)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Clutch
Albumy muzyczne wydane w roku 2009
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2004